McGrigor ist der Familienname folgender Personen:

 James McGrigor, 6. Baronet (Jamie McGrigor; * 1949), schottischer Politiker

 Mary McGrigor, britische Historikerin und Autorin 
 Rhoderick McGrigor (1893–1959), britischer Admiral of the Fleet

Siehe auch:
 McGregor